Nišor kan syfta på:

Geografi

Kosovo 

 Nishor, samhälle,

Serbien 

 Nišor, Pirot,